— современный японский скульптор.

Творчество 
Скульптор-абстракционист, Нориюки рассматривает своё искусство через призму индивидуального восприятия окружающего и в соответствии с эстетическими качествами используемого материала. Традиционные оценки художественных произведений, такие как уникальность или красота, не имеют для него значения. Выросший в крупном портовом городе Нориюки, с детства привыкший к гигантским масляным плёнкам на поверхности океана, позднее в своих крупных проектах проверяет отражаемость различных материалов (в том числе и нефтепродуктов) и использует её для создания необходимого эффекта. Гладкая зелёная поверхность настенных скульптур Нориюки рефлектирует лучи света и предлагает зрителю использовать собственную фантазию для понимания и толкования увиденного. Скульптор также использует контрасты между массой или размерами своих алюминиевых конструкций или кажущийся покой своих «витающих» настенных объектов, чтобы добиться иллюзии постоянно меняющейся действительности.

Избранные выставки 
 Выставка современного искусства documenta 6, Кассель, (1977)
 Процесс конструирования I, Лодзь (1981)
 Цвет и (или) одноцветность, Национальный музей современного искусства (Токио), Национальный музей современного искусства (Киото) (1989—1990)

Примечания

Литература 
 Katalog zur documenta 6: Band 1: Malerei, Plastik/Environment, Performance; Band 2: Fotografie, Film, Video; Band 3: Handzeichnungen, Utopisches Design, Bücher; Kassel 1977 ISBN 3-920453-00-X

Скульпторы Японии
Скульпторы-абстракционисты